

Onomastica
Beverly – variante del nome proprio di persona inglese Beverley

Città
Stati Uniti d'America
Beverly – città della Contea di Lincoln, Kansas
Beverly – città della Contea di Essex, Massachusetts
Beverly – città della Contea di Burlington, New Jersey
Beverly – villaggio della Contea di Washington, Ohio
Beverly – città della Contea di Randolph, Virginia Occidentale

Altro
Piaggio Beverly – scooter prodotto dall'azienda italiana Piaggio a partire dal 2001.

Pagine correlate 
 Beverley (disambigua)